Pedro Fajardo de Zúñiga y Requeséns  (Mula, Murcia, 1602 - Palermo, Sicilia, 1647), V marqués de los Vélez y grande de España, fue un noble y militar español.

Biografía  
Era hijo de Luis Fajardo de Requeséns y Zúñiga, IV marqués de los Vélez, Grande de España y III marqués de Molina, y bisnieto de Luis de Requesens y Zúñiga. Casado en primeras nupcias con Ana Girón Enríquez de Cabrera, con quien tuvo un hijo: Luis Francisco Fajardo, primer marqués de Martorell (nato en 1637 y muerto joven). De segundas nupcias casó con Mariana Engracia de Toledo y Portugal, después de restar a la viuda nodriza del rey, que murió en 1696 y con la que tuvo 4 hijos:

 Pedro Fajardo, carmelita descalzo.
 Fernando, VI marqués de los Vélez.
 José Fajardo, comendador de Castellanos (Palermo, 1647 - Embarcado, guerreando contra los turcos, 1670).
 María Teresa, VII marquesa de los Vélez.

Entre sus cargos y títulos se encuentranː IV marqués de Molina, señor de Mula, Librilla, Alhama, Benitaglar, Castellvell de Rosanes, San Andrés y Molins de Rey, Adelantado mayor y capitán general del Reino de Murcia, alcaide de Lorca, Virrey de Aragón, Navarra, Cataluña (durante la Guerra de los Segadores) y Sicilia, embajador en Roma, presidente del Consejo de las Indias y administrador con goce de frutos de la encomienda del Moral. Fue virrey de Valencia entre en 1631 y en 1635, cuando fue nombrado lugarteniente de Aragón, hasta 1638).

En 1640, Gaspar de Guzmán y Pimentel, el conde-duque de Olivares, lo nombró virrey de Cataluña y jefe del ejército de Felipe IV de España que penetró para recuperarla, contra las instituciones catalanas encabezadas por el presidente de la Generalidad Pau Claris en 1641 (Guerra de los Segadores o de Separación de Cataluña), que habían buscado el apoyo militar y político de la monarquía francesa. El ejército castellano, con numerosas tropas auxiliares de otras nacionalidades (portugueses, italianos, etc.), después de avanzar con éxito de Tortosa a Tarragona y reprimir la resistencia con actos de crueldad, fue derrotado en el intento de asedio de la ciudad de Barcelona y la Batalla de Montjuic el 26 de enero de 1641, derrota que le costó la destitución, siendo sucedido por Federico Colonna.

Enviado del embajador en Roma, fue nombrado virrey de Sicilia en 1644, donde tuvo que reprimir la revuelta de Giuseppe d'Alessi en 1647.

Ancestros

Referencias 

 

Generales de España del siglo XVII
Militares de la Región de Murcia
Virreyes de Aragón
Virreyes de Navarra
Virreyes de Cataluña
Virreyes de Sicilia
Nacidos en Mula
Marqueses de los Vélez
Marqueses de Molina